Tercera edad, el término puede hacer referencia a:

Período vital
 Tercera edad, término que hace referencia a las últimas décadas de la vida, en la que una persona se aproxima a la edad máxima que el ser humano puede vivir.
 Universidad de la tercera edad o Universidad de Tiempo Libre.

Ficción
 Tercera Edad del Sol, es uno de los períodos de la histórico, del libro de Tolkien; o
 El fin de la Tercera Edad, último volumen de La historia de El Señor de los Anillos
 Justino, un asesino de la tercera edad, largometraje español de 1994